boglárka, a boglárkafélék családjába tartozó növénynemzetség
Boglárka, keresztnév
Boglárka, szlovákiai település a Bártfai járásban
boglárka, a lepkék egy alcsaládja
boglárka csemegeszőlőfajta